Алекса́ндр Серге́евич Пономарёв:
 Пономарёв, Александр Сергеевич (1938—2012) — советский и российский хоровой дирижёр.
 Пономарёв, Александр Сергеевич (род. 1956) — российский медиаменеджер и продюсер.